Єгор Кирильчик — актор, капітан команди КВН «З50».
 Кирильчик Павло Васильович (* 27 квітня 1978, Кишинів) — молдавський футболіст.